Левиха и Лёвиха — название населённых пунктов:

Россия 
 Левиха — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Левиха — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Лёвиха — посёлок в Кировградском городском округе Свердловской области.